Hans Emmenegger ist der Name folgender Personen:

* Hans Emmenegger (Bauernführer) (1604–1653), Schweizer Bauernführer 
 Hans Emmenegger (Künstler) (1866–1940), Schweizer Künstler